Типогра́фика — искусство оформления печатного текста, базирующееся на определённых, присущих конкретному языку правилах, посредством набора и вёрстки. 

Типографика, с одной стороны, представляет собой одну из отраслей графического дизайна, с другой – свод строгих правил, определяющих использование шрифтов в целях создания наиболее понятного для восприятия читателя текста.
Задачей типографики, наиболее творческого этапа оформления текста, является определение параметров для последующих процессов набора, вёрстки и допечатной подготовки. Дисциплина в области дизайна. Типографический процесс включает выбор , гарнитуры,  и кегля шрифта, выключки и длины строк, межбуквенных,  и междустрочных пробелов, а также взаимного расположения текста и иллюстраций на запечатываемом материале. 

 Трактовка слова «Типографика» написана здесь условно и представляет собой видоизмененную трактовку Б. Кричевского, которая была приведена в издании Джеймса Феличи, изданным в РФ в 2007 г. (с. 2, С. Пономаренко). Перевод издания делало БХВ СПб в 2004 г. Впервые издание было издано Adobe Press, Pearsons Education, Inc, в 2003 г. В русском переводе это издание имеет название, как «Типографика: шрифт, верстка, дизайн». Реальное же название этого издания звучит так: «The Complete Manual of Typography (a guide to setting perfect type)», что в переводе означает как «Полное руководство по ручному созданию красивых (идеальных) печатных изданий». Иначе говоря, это издание представляет собой такое же «Руководство по наборному делу» и оформлению («акцидентный набор») печатных изданий, какие издавали ранее в России (см. словолитни) и СССР.

—  В предисловии к изданию написано следующее: «Книга посвящена типографике — искусству оформления произведений печати посредством набора и верстки, которое имеет и художественное, и технический аспекты». Как вы сами видите, в предисловии указываются слова не «оформление текста», а слова «оформление произведений печати». Трактовка же Б. Кричевского в этом издании написана так: «Типографика — графическое оформление печатного текста средством набора и верстки (монтажа), проектирование или непосредственное моделирование облика произведения печати». Далее написано (С. Пономаренко): «Таким образом, типографика связана с такими понятиями как: „шрифтовая графика“, „шрифтовое оформление“, „искусство шрифта“, „композиция печатного произведения“ и т. д.». 

— Также указывается, что самое общее определение этой области полиграфии (типографике), принадлежит Стенли Морисону, которое было опубликовано в Британской энциклопедии: «Искусство подобающего расположения наборного материала сообразно конкретному назначению». 

— Чтобы читатели издания Д. Феличи лучше понимали, что такое «Типографика», в нем приводятся дополнительные шесть трактовок слова «Типографика»: 

 1. «Типографика — система оформления набора и верстки печатного издания в целом или его элементов...».

 2. «Типографика — круг видовых особенностей наборного оформления разных печатных форм (например: типографика газеты, типографика плаката...)».

 3. «Типографика — совокупность художественных особенностей наборного оформления серии, цикла или группы изданий или их элементов...».

 4. «Типографика — художественное произведение, продукт творческого труда художника — оформителя изданий или серий (например: иллюстрации Иванова)».

 5. «Типографика — вид художественного творчества...».

 6. «Типографика — воплощение художественного стиля определенной школы, направление в искусстве печати...».

— В полиграфическом типографском (издательском) наборном деле России (см. словолитни) и СССР слово «Типографика» не использовалось. Вместо него использовалась такое понятие, как «Художественное редактирование», которое тесно переплетается с «Техническим редактированием», т. к. в них используются одинаковые методы и принципы работы. Только в техническом редактировании используются в основном математические наборные расчеты (различные инженерные наборные формулы),  т. к. наборное дело «наборщиков вручную» основано на математике. В СССР художественное редактирование осуществляли «Художественные редакторы», которые имели, как правило, высшее полиграфическое образование (ХТОПП). В МГУП им. И. Федорова оформление печатных изданий до сих пор изучают художники, факультет которых называется, как ХТОПП — художественно техническое оформление печатных продукции. Эти лица также изучают (но начальные) сведения по типографским правилам набора и верстки «наборщиков вручную» (кегль, интерлиньяж, шрифт, формат полос, формат изданий, титульные эл., виды переплетов, виды скрепления изданий и т. п.). Самым известным художественным редакторов в СССР был известный В. В. Пахомов. На практике в типографиях замысел художественного оформления печатных изданий выполняли всегда «наборщики вручную» (их называли «Акцидентные наборщики»), которые на профессиональном уровне изучали все правила набора, верстки и акцидентный набор, о чем указывалось практически во всех учебниках по наборному делу для наборщиков вручную. Например, в изданиях Л. Е. Каплан (1941 г.) есть четкое описание, как «Акцидентный наборщик» («Наборщик вручную»— акцидентция это специализация) выполняет в типографии замысел художника оформителя, который художественно оформил печатное издание, т. к. сами художники не стояли с верстаткой в руке в типографиях (они работали, как правило в издательствах). «Наборщики вручную» наборному делу обучались по изданиям, которые исторически имели схожие между собой названия (слова) — «Руководство для наборщиков», «Типографское наборное дело», «Наборное дело», «Ручной набор», современное название «Типографский компьютерный набор». Например, в словолитнях это были издания: немца Ф. Бауэр «Руководство для наборщиков» (1910 и 911 гг., в СССР 1930 г.), П. Коломнин «Кратки сведения по типографскому делу» (1899 и 1929 гг.), И. Богданов «Наборно-типографское дело» (1904, 1909 и 1912 гг.). СССР — А. Осецский, И. Михайлов «Элементарный курс техники наборного дела» (1920 г.),  Л. Гессен «Верстка иллюстраций в книге» (1932 г.), И. Галактионов (обычно был составителем таким изданий) «Краткие сведения по наборному делу» (1929), С. Решетов «Наборное дело...» (1939, 1953, 1954 гг.), Л. Каплан «Технология наборного дела» (1941, 1947 гг.), Н. Спиров «Акцидентный набор» (1950 г.) и «Технология наборных процессов» (1970 г.), М. Шульмейстер «Ручной набор» (1967 г.), Л. Волкова (МГУП им. И. Федорова) «Технология наборного производства» (1979 и до 2000 гг.), В. Вигдорчик  «Ручной набор» (1985 г.), и издания после 2000 г. по типографскому компьютерному набору. Сегодня эта специальность называется, как «Оператор электронного набора и верстки».

Терминология 
В этимологических словарях не рассматривается слово типографика. Происхождение основы слова вероятно такое же как у разбираемого ими слова типография. 

Типография — искусственное новообразование на базе  — удар (от  — бью), оттиск +   — пишу, . Близкие слова типографский () и типографический (). Типография обозначало печатню,, двор печатных книжных дел, полиграфическое предприятие изготовления печатной продукции. Употребляется с начала XVIII века (начиная со Штурма, 1709 г., 1704 г.), отмечается в словарях с 1731 г. Отсутствует в других славянских языках — только русское слово. В русском языке европейского происхождения через  или  (от , известно с 1577). Также возможно посредством , которое тоже из французского.

В общих толковых словарях не рассматривается слово типографика. Словарь Кузнецова и МАС содержит слово графика (от него указывается прилагательное графический) в значениях изобразительного искусства и начертания букв и слово типографический с цитатой «Библиофилы будут благодарны за типографическую изящность издания» из «Словаря о Святых» А. С. Пушкина, приравниваемое к слову типографский. Слово графика в русском заимствовано из  и вероятно происходит из  ().

В английском языке слово , имеет единственное значение - искусство подготовки книги, печатное оформление, особенно в части дизайна текста, также используются прилагательные  и . В англо-русских же словарях указывается двойственное значение - типографский и оформление книги. И в переводных изданиях встречается то типографический, то типографский. Внешне похожее русское слово типография как предприятие соотносится с .

Много начинающихся с  слов несут значения типопографский и печатный. Так  - это любитель образцов печатного дела, а  - знаток истории и искусства книги. В 18-19-м веках использовалась техника с названием  — искусство набирать и печатать подвижными типами, преимущественно ландкарты, ситуационные чертежи и планы, также математические фигуры, рисунки животных, цветов и прочего, знаковые письмена, как например иероглифическое и китайское письмо. Другая появившаяся «типометрия» (от  и …мет­рия) — систе­ма из­ме­ре­ния эле­мен­тов в на­бор­ных формах. Типометр — инструмент изобретённый Дебо и служащий для точного определения печатных букв.

Искусство книгопечатания началось с ксилографического искусства. Настоящее книгопечатание, то есть  типографическое искусство (посредством подвижных литер) началось с Гутенберга.

История 
Расцвет типографики начался в Европе, где она появилась в середине XV века. Первым, кто серьёзно занялся европейским типографическим искусством, стал Иоганн Гутенберг, немецкий изобретатель и ювелир. Создав в 1440 году из свинцовых букв наборную форму, он подарил миру первый печатный станок. Отныне создавать книги стало гораздо проще, их стоимость уменьшилась, а количество – возросло. И спустя 14 лет была выпущена первая напечатанная книга, ей стала Библия, набранная готическим шрифтом – этот шрифт наиболее соответствовал рукописному тексту тех времён, был знаком и удобен читающей публике.

С введения подвижной литеры начинается настоящее типографское дело. Первые печатники в своих изданиях подражают рукописной книге, употребляют сокращения (титла) и обозначают предречия. Пагинация (нумерация страниц) и заглавия в некоторых первопечатных экземплярах отсутствуют, а шрифт своей формой напоминает рукописные буквы.

С середины 15-го века начинают зарождаться первые основы типографики. Глядя на римскую капитель и гуманистический минускул, французский гравёр Николя Жансон вырезает первую антикву. В типографскую моду входит принцип равномерности интерлиньяжа и абзацного отступа для выделения и структурирования текста. 
Швайпольт Фиоль в 1490-1491 гг. первым стал печатать славянские книги церковными буквами, кириллицей. В 1494 году Альд Мануций, итальянский типограф и издатель из Венеции начинает выпускать книги.

В начале 16-го века в 1501 г. Альд Мануций создал курсив. Около 1583 введены в текст большие буквы. 16-й век принёс иллюстрированные книги. Первое время орнаментовка, получившая начало в Аугсбурге, и особенно гравюра, была первобытна и груба, только с развитием работы на меди она достигает большого совершенства.

В 17-м веке типографика начинает меняться, отдавая предпочтение удобочитаемости книг, пытаясь адаптировать издания для большего круга читателей. С этим связано уменьшение формата, видоизменение шрифтов – сохраняя чёткость оттиска, они становятся более тяжеловесными. В 17-м веке книгопечатание переходит к обыкновенным типографщикам-ремесленникам и качество книги с внешней стороны падает.

В 18-м веке украшения книги, её шрифт, переплёт достигают снова большого совершенства. Выбор шрифта, украшений, бумаги, формата, составление сметы, корректура и т. п. относилось к книгоиздательству изучаемому книговедением.

В Россию типографика приходит вместе с первым книгопечатником Иваном Фёдоровым, открывшим в 1563 году первую типографию в Москве, и проработавшим красочное оформление со множеством мелких деталей.

В попытке ввести типографику в разряд наук французский гравёр Пьер Фурнье в 1773 году публикует «Типографическое руководство», где представлена его собственная система определения кегля шрифта; для этого он предложил использовать пики и пункты.

В ВНИИТЭ в 1980-х давался предмет «типографика». Типографика как учебная дисциплина даётся для специальности дизайн.

Критика 
Исторически с типографикой связаны оформление книги и , хотя большинство типографов не рисуют шрифтов, а некоторые шрифтовые дизайнеры не считают себя типографами.

Во взглядах на типографику нет единой точки зрения. Одни считают её наукой, другие – искусством, третьи – мастерством, а четвёртые – философией. Но не только в этом заключается предмет спора. Современные дизайнеры расходятся и во мнении касательно оформления текста: одни подстраиваются под постоянно меняющиеся модные тенденции, легко экспериментируя с формой и размером; другие отдают дань традициям, предпочитая классические, проверенные временем шрифты; третьи полагают, что всё это можно соединить вместе и создать нечто принципиально новое и ещё более удобное для главного потребителя – читателя. Так или иначе именно благодаря этим профессиональным спорам и дискуссиям типографика не стоит на месте, а постоянно развивается как самодостаточная деятельность, к какой бы сфере она ни относилась. 

Типографикой занимаются арт-директора́, верстальщики, наборщики, графические и веб-дизайнеры, офисные служащие и все, чья работа связана с оформлением набранного шрифтом текста. В доцифровую эпоху типографика была специализированной профессией, но сейчас можно сказать, что «типографика — это то, чем занимается каждый».

См. также 

 Книгопечатание
 История книгопечатания в России
 Коммуникационный дизайн

Примечания

Литература 
На русском языке
 
 
 }
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зарубежные издания

Ссылки 
 Артемий Лебедев. Экранная типографика
 typejournal.ru «Шрифт» — журнал о шрифте и типографике
 Matthew Butterick. Butterick’s Practical Typography
 http://www.typophile.com/ 
 Борис Зуев. Типографика

Коммуникация
Письменная коммуникация
Дизайн
Письменность